Сан Хосе Монте Верде има више значења:

 Сан Хосе Монте Верде (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Монте Верде (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику